Святий Ламберт Маастрихський (635–700) — Єпископ Маастрихський, мученик, святий католицької церкви
 Жан-Франсуа Сен-Ламбер (; 1716 − 1803) — французький поет і філософ

 Сен-Ламбер () — місто у Канаді, в провінції Квебек
 Сен-Ламбер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Сен-Ламбер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос

Див. також 

 Сен-Ламбер-дю-Латте
 Сен-Ламберт-е-Мон-де-Же
 Сен-Ламбер-ла-Потрі
 Сен-Ламбер-сюр-Дів